Moffat ist der Familienname folgender Personen:

 Aidan Moffat (* 1973), schottischer Musiker
 Allan Moffat (* 1939), kanadischer Autorennfahrer und Rennstallbesitzer
 Anne Moffat (* 1958), schottische Politikerin
 Chris Moffat (* 1979), kanadischer Rennrodler
 Dana Moffat (* 1997), US-amerikanische Ruderin
 David Moffat (1839–1911), US-amerikanischer Bankier und Industrieller
 Donald Moffat (1930–2018), US-amerikanischer Schauspieler
 Howard Unwin Moffat (1869–1951), von 1927 bis 1933 der zweite Premierminister Südrhodesiens
 Ivan Moffat (1918–2002), britischer Drehbuchautor
 Jane Moffat, kanadische Schauspielerin
 John Moffat (* 1932), kanadischer Physiker
 Katherine Moffat (* 1958), Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Kelly Moffat (* 1981), neuseeländische Skeletonpilotin
 Lyle Moffat (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Mike Moffat (* 1982), kanadischer Rennrodler
 Nicholas Moffat († 1270), schottischer Geistlicher
 Owen Moffat (* 2002), schottischer Fußballspieler
 Robert Moffat (1795–1883), schottischer Missionar
 Steven Moffat (* 1961), britischer Drehbuchautor

Moffat heißen folgende geographische Objekte:
 Moffat (Dumfries and Galloway), Ort in Schottland
 Moffat (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Moffat (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Moffat (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

 Mount Moffat, Berg im westantarktischen Queen Elizabeth Land

Siehe auch: 
 Moffatt